

Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra.

Carriera

Club
Nel 2017 è arrivato in Europa firmando con gli spagnoli dell'

Nazionale
Con la Nazionale Under-20 maliana ha preso parte nel 2017 alla Coppa d'Africa di categoria.

Collegamenti esterni